Parc de Särkänniemi
 Särkänniemi (quartier)